Deinet ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Deinet (1843–1919), deutsche Opernsängerin (Sopran), erste Brangäne
 Margarete Deinet (1893–1995), deutsche Kinderbuchautorin, siehe Margarete Haller

Siehe auch:

 Deinert